Berza silvestre puede referirse a:
El nombre común de la planta Brassica oleracea.
El nombre común de la planta Brassica rapa.